Markobbarna är skär i Åland (Finland). De ligger i Skärgårdshavet och i kommunen Föglö i landskapet Åland, i den sydvästra delen av landet. Öarna ligger omkring 34 kilometer öster om Mariehamn och omkring 250 kilometer väster om Helsingfors. Markobbarna ligger  meter över havet.

Arean för den av öarna koordinaterna pekar på är  hektar och dess största längd är 260 meter i öst-västlig riktning. Trakten är glest befolkad. Närmaste större samhälle är Föglö,  km väster om Markobbarna.

Källor 

Skär i Åland
Åländska öar i Skärgårdshavet
Öar i Föglö